XXXXV Чемпионат мира по современному пятиборью среди мужчин и XXV Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин проводился 6-8 августа 2005 года в Варшаве.

Результаты

Мужчины 

Личное первенство. Итоговые результаты.

Эстафета. Итоговые результаты.

Командное первенство. Итоговые результаты.

Распределение наград.

Ссылки 
 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ• ВАРШАВА. На чемпионате мира прошли состязания мужчин. Победил китаец Цянь Чжэньцзуа, второе и третье места заняли россияне Алексей Туркин и Андрей Моисеев
 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ• ВАРШАВА. Чемпионат мира
 Золото досталось итальянке и китайцу
 MŚ w pięcioboju nowoczesnym: Polki wśród faworytek

Чемпионаты мира по современному пятиборью
2005 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Варшаве